Veksl je český germanismus (pochází z německého slova wechsel), který v obecné mluvě může nahradit slovo: směna, změna, střídání, náhrada, záměna, substituce nebo výměna apod.

speciálně
 výhybka (slangově také veksle)
 směna peněz
 směna bonů a zahraničních měn v tehdejší ČSSR, prováděná ilegálně tzv. veksláky
 šmelina
 klimakterium
 Veksl (film) – rumunský film z roku 2008
Veksl ( myslivecká mluva -  ochoz - pěšina vyšlapaná zvěří )
 Dočasná výměna dětí mezi rodinami spojená s oboustrannou jazykovou výukou.